Zauberberg steht für:
 Der Zauberberg, Bildungsroman von Thomas Mann
 Der Zauberberg (1982), Film von Hans W. Geißendörfer nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann
 Zauberberg (Album), Musikalbum von Wolfgang Voigt
 Zauberberg (Band), Münchener Musikgruppe mit dem Sänger Mario Lehner
 Zauberberg (Spiel), kooperatives Kinderspiel der deutschen Spieleautoren Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber

Siehe auch:
 Schigebiet Hirschenkogel, am Semmering in Niederösterreich/Steiermark (Markenname)
 Spuren des Bösen: Zauberberg, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2013)